Tortuna kan syfta på:

 Tortuna socken – en socken i Västmanland i Yttertjurbo härad
 Tortuna landskommun – en tidigare kommun i Västmanlands län 1863–1951
 Tortuna församling – en tidigare församling i Västerås stift –2006
 Tortuna kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Tillberga församling
 Tortuna – en tätort i östra delen av Västerås kommun
 Tortuna distrikt – ett distrikt i Västerås kommun och Västmanlands län 2016–